Суперкубок Англии по футболу 2022 () — 100-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпион Англии и обладатель Кубка Англии предыдущего сезона. В матче встретились чемпион Премьер-лиги «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии «Ливерпуль». Победу со счётом 3:1 одержал «Ливерпуль».

Впервые с 2012 года матч Суперкубка Англии был проведён за пределами стадиона «Уэмбли» (в связи с проведением на нём финала женского Евро-2022). Он прошёл на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Матч был показан в прямом эфире на британском телеканале ITV, а также на стриминговом сервисе DAZN.

Путь к Суперкубку 
«Ливерпуль» стал обладателем Кубка Англии, обыграв лондонский «Челси» в серии послематчевых пенальти со счётом 6:5.

«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии, благодаря чему квалифицировался на матч Суперкубка.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Англии на сайте Футбольной ассоциации Англии

Футбол в Англии в сезоне 2022/2023
2022
А
Суперкубок Англии 2022
Суперкубок Англии 2022